Die Abkürzung OSL steht für:
 Obengesteuert Sport Luxusmodell, eine Motorradmotorenbaureihe der NSU Motorenwerke
 Oberstleutnant in der Nationalen Volksarmee
 Object Source Lighting, eine Technik zur Imitation von Lichtquellen in Computeranimationen
 OnGameNet StarLeague, eine südkoreanische Starcraft Liga
 Open Shading Language, eine von Sony Pictures Imageworks entwickelte Shader-Sprache
 Open Software License, eine freie Software-Lizenz
 Open Source Lab der Oregon State University
 Open-Source Saatgut Lizenz, eine Lizenz für Saatgut nach den Open Source Prinzipien
 Operations Support and Logistics, Unterstützung und Logistik für Operationen der Weltgesundheitsorganisation
 Optisch stimulierte Lumineszenz, ein physikalischer Effekt, der in der Dosimetrie bei OSL-Dosimetern, sowie bei der Datierung von Gesteinen und Sedimenten benutzt wird, siehe Thermoluminiszenz
 den Flughafen Oslo-Gardermoen im IATA-Flughafencode
 Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Deutschland (Kfz-Kennzeichen)

Osl ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Osl (* 1985), österreichische Mountainbike-Rennfahrerin
 Osl, ungarische Adelsfamilie im späten Mittelalter

Abkürzung